«О, капитан! Мой капитан!» — стихотворение Уолта Уитмена, написанное в 1865 году на смерть американского президента Авраама Линкольна. Стихотворение было впервые опубликовано в брошюре Sequel to Drum-Taps, где собрано 18 стихотворений о Гражданской войне в США. Уитмен позже включил его в 4-е издание сборника «Листья травы», опубликованного в 1867 году.

Текст

Анализ 
Уолт Уитмен написал стихотворение «О, капитан! Мой капитан!» после убийства Авраама Линкольна в 1865 году. Стихотворение является элегией или траурным стихотворением в честь 16-го президента США. Уолт Уитмен родился в 1819 году, умер в 1892 году, застав годы Гражданской войны, оставаясь убеждённым юнионистом. Первоначально равнодушный к Линкольну, он во время войны проникся уважением к президенту, хотя лично они никогда не встречались.

Влияние 
Музыкальная версия поэмы появилась в концертном альбоме «At Town Hall» Кэролин Хестерс в 1965 году.

После смерти актёра Робина Уильямса в августе 2014 года поклонники его творчества через социальные сети в знак памяти распространяли фото и видео сцены из фильма «Общество мёртвых поэтов», где декламировалось стихотворение «О, капитан! Мой капитан!».

Примечания

Ссылки 
 

Стихотворения 1865 года
Авраам Линкольн в культуре и искусстве
Произведения о Гражданской войне в США
Стихотворения на английском языке